La finale de la Coupe UEFA 1991-1992 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et le , respectivement au Stadio delle Alpi de Turin, en Italie et à l'Olympisch d'Amsterdam, aux Pays-Bas.

Elle oppose l'équipe italienne du Torino FC aux Néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Au terme des deux rencontres, les Amstellodamois l'emportent aux buts à l'extérieur sur le score de 2 buts partout (2-2 à l'aller, 0-0 au retour). Au retour, le Turinois Sordo a frappé la barre transversale dans les dernières secondes.

Cette victoire constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur cinquième titre européen avec leurs victoires en Coupe des clubs champions européens entre 1971 et 1973 et en Coupe des coupes en 1987.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1991-1992
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1991-1992

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1991-1992

Notes et références 

1991-1992
Football en 1992
Sport en avril 1992
Sport en mai 1992
Sport en Italie en 1992
Sport aux Pays-Bas en 1992
Compétition de football à Turin
Compétition de football à Amsterdam
Torino Football Club
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam